Tiphodytes är ett släkte av steklar som beskrevs av Bradley 1902. Enligt Catalogue of Life ingår Tiphodytes i familjen Scelionidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen gallmyggesteklar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Steklar
Tiphodytes